Zkratka CDR může znamenat:

 .cdr – formát vektorové grafiky
 CD-R – kompaktní disk s možností zápisu (Compact Disk – Recordable).
 Call Detail Record – záznam informací o hovoru nebo poskytnutí jiné telekomunikační služby především kvůli vyúčtování služby
 Common Data Representation – reprezentace dat v CORBA
 CDR (magazín) – internetový magazín se zaměřením na informace ohledně informačních technologií